Љуботин може бити:

 Љуботин (Украјина), град у Харковској области, Република Украјина
 Љуботин (Стара Љубовња), насеље у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република
 Љуботињ, племе из Старе Црне Горе.